Майкл Ру́кер (, род. 6 апреля 1955, Алабама, США) — американский киноактёр, продюсер. Первую известность получил после выхода фильма «Генри: портрет серийного убийцы», в котором сыграл главную роль. Позже прославился благодаря ролям Мерла Диксона в сериале «Ходячие мертвецы», Йонду в фильмах «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики: часть 2» и Эдварда Хойта в сериале «Настоящий детектив».

Карьера 
Майкл учился в Школе Драмы Гудмана. Театральный педагог Майкла предрекал ему поздний старт. Так и вышло: в кино Рукер дебютировал в 1986 году в главной роли фильма «Генри: портрет серийного убийцы», снятого по мотивам описания жизни серийного убийцы Генри Лукаса. На момент съёмок Майклу был 31 год. Фильм о жестоком и хладнокровном герое Рукера произвёл большой успех, открыв актёру дорогу в мир кино.

Известно, что после успешной роли Мерла Диксона, героя с протезом руки в «Ходячих мертвецах», Майклу стали поступать предложения о съёмках в фильме, где у героя протезы обеих рук, и он снайпер.

Рукер известен и благодаря ролям в играх Call of Duty: Black Ops (играл сам себя) и Call of Duty: Black Ops 2 (играл Майка Харпера). Он послужил прототипом героя, выполняя мокап, технологию захвата движения и озвучку.

В дилогии Marvel «Стражи Галактики» Майкл Рукер сыграл неординарного персонажа Йонду, который стал одним из самых популярных героев студии. Его реплики быстро разошлись на цитаты в сети Интернет по всему миру.

Чаще всего актёр исполняет роли харизматичных героев второго плана, любимчиков публики. Общее число кинолент, в которых снялся Майкл, превысило 125.

Личная жизнь 
Актёр женат на Марго Рукер и имеет двоих дочерей: Элинн и Джиллиан. Также у него есть две внучки: Лира Рукер-Джонс и Фейрин Рукер-Джонс. Проживает в Лос-Анджелесе.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США